Platinum (Sony) - linha criada pela Sony dos jogos mais vendidos da linha PlayStation
Platinum (álbum de Mike Oldfield), 1979
Platinum (álbum de Miranda Lambert), 2014
Platinum (álbum de Oficina G3), 2003 
Platinum (canção de Snoop Dogg)

Localidades 

Platinum (Alasca)

Desambiguação